Готское письмо () — блок стандарта Юникод. Содержит символы готского письма для готского языка.

Список символов

Компактная таблица 
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" class="wikitable nounderlines" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Готское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|- style="font-family:Noto Sans Gothic, Segoe UI Historic"
| style="background:#F8F8F8;font-size:small;font-family:sans-serif" | U+1033x
| title="U+10330: GOTHIC LETTER AHSA" | 𐌰
| title="U+10331: GOTHIC LETTER BAIRKAN" | 𐌱
| title="U+10332: GOTHIC LETTER GIBA" | 𐌲
| title="U+10333: GOTHIC LETTER DAGS" | 𐌳
| title="U+10334: GOTHIC LETTER AIHVUS" | 𐌴
| title="U+10335: GOTHIC LETTER QAIRTHRA" | 𐌵
| title="U+10336: GOTHIC LETTER IUJA" | 𐌶
| title="U+10337: GOTHIC LETTER HAGL" | 𐌷
| title="U+10338: GOTHIC LETTER THIUTH" | 𐌸
| title="U+10339: GOTHIC LETTER EIS" | 𐌹
| title="U+1033A: GOTHIC LETTER KUSMA" | 𐌺
| title="U+1033B: GOTHIC LETTER LAGUS" | 𐌻
| title="U+1033C: GOTHIC LETTER MANNA" | 𐌼
| title="U+1033D: GOTHIC LETTER NAUTHS" | 𐌽
| title="U+1033E: GOTHIC LETTER JER" | 𐌾
| title="U+1033F: GOTHIC LETTER URUS" | 𐌿
|-style="font-family:Noto Sans Gothic, Segoe UI Historic"
| style="background:#F8F8F8;font-size:small;font-family:sans-serif" | U+1034x
| title="U+10340: GOTHIC LETTER PAIRTHRA" | 𐍀
| title="U+10341: GOTHIC LETTER NINETY" | 𐍁
| title="U+10342: GOTHIC LETTER RAIDA" | 𐍂
| title="U+10343: GOTHIC LETTER SAUIL" | 𐍃
| title="U+10344: GOTHIC LETTER TEIWS" | 𐍄
| title="U+10345: GOTHIC LETTER WINJA" | 𐍅
| title="U+10346: GOTHIC LETTER FAIHU" | 𐍆
| title="U+10347: GOTHIC LETTER IGGWS" | 𐍇
| title="U+10348: GOTHIC LETTER HWAIR" | 𐍈
| title="U+10349: GOTHIC LETTER OTHAL" | 𐍉
| title="U+1034A: GOTHIC LETTER NINE HUNDRED" | 𐍊
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|}

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

Примечания